Swetlogorsk (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Swetlogorsk, Stadt in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Rauschen, Ostpreußen)
 Swetlogorsk (Krasnojarsk), Siedlung städtischen Typs in der Region Krasnojarsk
 Swetlogorsk (Nischni Nowgorod), ländliche Siedlung in der Oblast Nischni Nowgorod
 Swetlogorsk (Tscheljabinsk), ländliche Siedlung in der Oblast Tscheljabinsk

Siehe auch:
 Swetlahorsk, Stadt in Belarus (russisch Swetlogorsk)
 Switlohirske (Begriffsklärungsseite), ukrainische, abgeleitete Entsprechung